Some Legs Cannot Dance è un cortometraggio del 2010, scritto, diretto e prodotto dal regista marocchino Hicham Elladdaqi.

Trama 
Il cortometraggio racconta la vita ai margini della turistica città di Marrakech, nella periferia. Ragazzi disoccupati vagabondano per strada, sniffano colla e cadono vittime degli spacciatori. Questa è la realtà di Khalid, che si culla nel sogno romantico di dichiarare il suo amore alla bella Hayat pur sapendo che non diventerà mai realtà.

Note

Collegamenti esterni 
Scheda del film nel Festival del cinema africano, d'Asia e America Latina di Milano 2011